Salvatorkolleg steht für:

 allgemein ein Kolleg der Salvatorianer
 Salvatorkolleg (Bad Wurzach), katholische Schule in Bad Wurzach, Baden-Württemberg
 Salvatorkolleg Berlin, Ordensniederlassung in Berlin-Wilmersdorf
 Salvatorkolleg Graz, Ordensniederlassung in Graz, Steiermark
 Salvator-Kolleg (Hövelhof), Jugendheim der Caritas in Hövelhof-Klausheide, Nordrhein-Westfalen
 Salvatorkolleg Lochau-Hörbranz (auch: Alberloch), Haus der Begegnung in Hörbranz, Vorarlberg